Weapons of Mass Destruction (armi di distruzione di massa in lingua inglese) può riferirsi a:

 Weapons of Mass Destruction  – album di Xzibit del 2004
 Weapons of Mass Destruction  – album degli Zodiac Mindwarp and the Love Reaction del 2004